Claus Johansen kan henvise til:

 Claus Johansen (journalist)
 Claus Johansen (maler)